Turuntajewo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Turuntajewo (Burjatien), in der Republik Burjatien, Verwaltungszentrum des Pribaikalski Rajon
 Turuntajewo (Tomsk), in der Oblast Tomsk